Nikolái Ivánovich Kuznetsov (en ruso Никола́й Ива́нович Кузнецо́в;  - ) fue un geógrafo, botánico, pteridólogo y explorador ruso, especializado en la flora del Cáucaso.

Biografía 
Apenas terminó el liceo militar N.º 3 de San Petersburgo, pasó el examen de ingreso en la 7.ª Escuela Media de San Petersburgo en 1884. E ingresó, en el otoño de ese año, al Dto. de ciencias naturales de la Facultad de física y de matemática de la Universidad imperial de San Petersburgo. Concluidos sus estudios en 1888, entra como funcionario al Ministerio de Bienes del Estado.

Expedición botánica al Cáucaso 
Entre los años 1888 a 1890 efectuó una importante expedición botánica al Cáucaso con sus colegas Nikolái Bush (1869-1941) y Aleksandr V. Fomin (1869-1935). Esos estudios de la flora del Cáucaso serán esenciales en su carrera. En 1891, es asistente conservador en el jardín botánico imperial. En 1894, da conferencias a estudiantes de los cursos pedagógicos Friobelev, y participa, en el verano de ese año, en expediciones científicas como botánico. Esas expediciones encargadas por el Ministerio de Agricultura y de Bienes estatales tienen por objeto el estudio de las fuentes de los ríos principales de la Rusia europea.

Profesorados 
En 1895, se hizo maestro en botánica, después de presentar una tesis sobre la especie eugentiana del género Gentiana. Y en octubre de 1895 es profesor extraordinario de la Universidad de Tartu (ex-Dorpat) en la cátedra de botánica y director del jardín botánico de la universidad. En 1901, es nombrado profesor ordinario. Este periodo fue muy fecundo. Funda una revista científica Trabajos del Jardín botánico de la Universidad de Tartu (1900-1915), continuando sus estudios de la flora caucásica, y colabora en publicar Flora caucásica critica.

Fue un pionero de la conservación de la naturaleza en Rusia, gestionando en obtener áreas protegidas en el Cáucaso.

De 1918 a 1921, profesor de la Universidad de Tauride, Simferópol) y fue invitado por el profesor Vernadski en la universidad para ser el rector. Prosiguió publicando y es editor de manuales como Géographie végétale, uno de los primeros textos de la universidad.

En 1921, profesor de la cátedra de geografía y ecología vegetal de la Universidad de Petrogrado (luego Leningrado. Al año siguiente, dirige en más el Dto. de geobotánica del jardín botánico principal de Leningrado (ex jardín bot. imperial).
Parte de su enorme herbario se encuentra en la Universidad de Tartu.

Algunas publicaciones 
 Présentation de la systématique des plantes à fleurs 1914, 1936

 Les bases de la botanique, 1914, 1915, 1915

 Le Messager de la flore russe, 1915-1917

 Mатериалы к лишайниковой флоре Новой Земли. Scripta Botanica I. 1886—1887. вып. 2. — N.º 5

 Исследование флоры Шенкурского и Холмогорского уездов Архангельской губернии // Труды Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей XX. 1888

 Геоботаническое исследование северного склона Кавказа // Известия Императорского русского географического общества XXVI

 Beiträge zur Flora Caucasica. Zwei neue Rhamnus-Formen. Mém. Biol. Acad. St.-Pétersb. XIII

 Neue asiatische Gentianen. Mém. Biol. Acad. St.-Pétersb. XIII

 К вопросу о влиянии ледникового периода на географическое распространение растений в Европе. Известия Императорского русского географического общества XXVII

 Neue asiatische und americanische Gentianen. Acta H. Petrp. XIII (4) 1893

 Der Botanische Garten der Kaiserlichen Universität zu Jurjew (Dorpat). Bot. Centralbl. 1896, 1897, 1898

 О ботанико-географических исследованиях Кавказа, совершенных по поручению Императорского Русского Географического Общества. Известия Императорского Русского Географического Общества. 1902 vv. II Т. XXXVIII pp. 206–227 (с картой Кавказского края с нанесением ботанических маршрутов экскурсий, совершенных по поручению И. Р. Г. Общ. проф. Н. И. Кузнецовым и его помощниками Н. А. Бушем и А. В. Фоминым в гг. 1888—1900)

 Опыт изучения сообществ сорной растительности // Труды Владимирского общества любителей естествознания 2 (1): 1-9. Владимир 1904

 Опыт изучения растительных сообществ в окрестностях гор. Киржача Владимирской губернии. Растительные сообщества в окрестностях гор. Киржача, Покровского уезда, Владимирской губернии. Труды Владимирского общества любителей естествознания. — Владимир 3 (1) 1904

  «Шутов угол» . Труды Владимирского общества любителей естествознания. Владимир: 59–85 1905

 Новейшие успехи океанической фито-географии. Известия Императорского Русского географического общества СПБ 31: 233–238 1906

 К характеристике флоры смешанных лесов Средней России. Лесной журнал. 1907

 Сорная растительность посевов, меж и запущенных нив на «легких» почвах Покровского уезда Владимирской губернии. Труды Владимирского общества любителей естествознания 3 (2) Владимир: 1909

 Нагорный Дагестан и значение его в истории развития флоры Кавказа. Известия Императорского Русского географического общества 6—7 (46): 213–260 (con 4 cartas) 1910

 Род Lycopsis L. и история его развития. Труды Ботанического музея Академии наук 8: 83–120 (con 2 tablas y una carta de la distribución del genus Lycopsis L.) 1911

 Опыт деления Сибири на ботанико-географические провинции. Известия Императорской Академии наук 14: 871–897 (con 4 cartas de Ledebour, Korjinski, Tanfiliev, Kouznetsov) 1912

 Symphytum asperum Lepech. в Европейской России. Известия Императорской Академии наук: 957–969 (с картой распространения Symphytum asperum Lepech.) 1912

 Переход от Тайнобрачных к Явнобрачным: По лекциям, читанным в Императорском Юрьевском университете: Пособие для студентов при прохождении общего курса ботаники и специального курса систематики растений. Юрьев: Типография К. Маттисена, 1914 (con 88 diseños en el texto)

 Основы ботаники : по лекциям, читанным в Императорском Юрьевском университете. Издание 2-е. Юрьев: Типография К. Маттисена I. 275 pp. (con 245 diseños en el texto) 1915

 Основы ботаники : по лекциям, читанным в Императорском Юрьевском университете. Издание 2-е. Юрьев: Типография К. Маттисена, Т. II. pp. 276–755 (con 404 diseños en el texto) 1915

 Введение в систематику цветковых растений: Пособие для вузов и самообразования. под ред. акад. В. Л. Комарова. Изд. 2-е, póstumo. Leningrado ОГИЗ — Гос. изд-во биол. и мед. лит-ры. Лен. отд. 456 pp. y 448 diseños + 2 tablas) 1936

Honores 
 1904: miembro correspondiente de la Academia de ciencias de San Petersburgo

 1915 director del Jardín Botánico Nikitsky en Crimea

 cofundador con Eugenio V. Wulff un herbario y un gabinete de estudios, aclimatación y sistemátización de especies de plantas aromáticas y medicinales, organizando exposiciones de especies endémicas con su filogenia

Véase también 
 Primeros viajes de exploración científica

Fuentes

Referencias

Enlaces externos 

Pteridólogos de Rusia del siglo XIX
Pteridólogos de Rusia del siglo XX
Fitogeógrafos de Rusia
Ecólogos de Rusia
Geógrafos de Rusia
Exploradores de Rusia del siglo XIX
Exploradores de Rusia del siglo XX
Alumnado de la Universidad Estatal de San Petersburgo
Nacidos en San Petersburgo
Fallecidos en San Petersburgo